De wereldkampioenschappen wielrennen 2015 werden van 19 tot en met 27 september 2015 georganiseerd in Richmond in de Verenigde Staten.

Programma

Resultaten

Ploegentijdrit 
De ploegentijdrit werd gereden met merkenteams van zes wielrenners elk. Voor de rangschikking was de tijd van de vierde renner van elke ploeg aan de finish bepalend.

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Externe links 
  Officiële website

2015
Wereldkampioenschap
Wielerwedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in Virginia
Richmond
wielrennen